Wójcik oder Wojcik ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Wójcik (1970–2017), polnischer Basketballspieler
 Chris Wojcik (* 1989), US-amerikanischer Filmregisseur, Filmproduzent, Drehbuchautor und Filmschauspieler
 Janusz Wójcik (1953–2017), polnischer Fußballspieler und Trainer
 Jerzy Wójcik (1930–2019), polnischer Kameramann, Regisseur und Drehbuchautor
 Marek Wójcik (* 1980), polnischer Politiker
 Nadine Wojcik (* 1979), deutsche Journalistin
 Ryszard Wójcik (* 1956), polnischer Fußballschiedsrichter 
 Tomasz Wójcik (* 1963), polnischer Grafiker, Bühnenbildner, Theaterdirektor und Doktor der Naturwissenschaften
 Wacław Wójcik (1919–1997), polnischer Radrennfahrer
 Walenty Wójcik (1914–1990), polnischer Priester und Weihbischof in Sandomierz